|-
| 158101 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158102 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158103 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158104 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158105 - ||  || 24 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 158106 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158107 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158108 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158109 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158110 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158111 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158112 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158113 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158114 - ||  || 25 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158115 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158116 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158117 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158118 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158119 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158120 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158121 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158122 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158123 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158124 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158125 - ||  || 21 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158126 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158127 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158128 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158129 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158130 - ||  || 18 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158131 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158132 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158133 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158134 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158135 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158136 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158137 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158138 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158139 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158140 - ||  || 17 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158141 - ||  || 17 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158142 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158143 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158144 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158145 - ||  || 23 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 158146 - ||  || 29 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158147 - ||  || 29 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158148 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158149 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158150 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158151 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158152 - ||  || 22 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 158153 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158154 - || 2001 NY || 12 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158155 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158156 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158157 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 158158 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158159 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158160 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158161 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158162 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158163 - ||  || 17 august 2001 ||  || 
|-
| 158164 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158165 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158166 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158167 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158168 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158169 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158170 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158171 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158172 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158173 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158174 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 158175 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158176 - ||  || 26 august 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 158177 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158178 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158179 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158180 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158181 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158182 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158183 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158184 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158185 - ||  || 13 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 158186 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158187 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158188 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158189 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158190 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158191 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158192 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158193 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158194 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158195 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158196 - ||  || 10 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158197 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158198 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158199 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158200 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-